Hinduisme, conjunt de creences, pràctiques espirituals i escriptures presents a l'Índia que reconeixen l'autoritat dels Vedes.
 Budisme, doctrina filosòfica oriental basada en els ensenyaments de Siddharta Gautama (Buda).
 Jainisme, tradició religiosa nastika (no teista) que no reconeix ni l'autoritat dels textos Veda ni dels brahmans. Va viure una forta embranzida amb Mahavira.